Plaats in Indonesië
 Wonoasri (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Wonoasri (Kuripan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Wonoasri (Tempurejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Wonoasri (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java